Fina est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Fina, une commune rurale du Burkina Faso.

Prénom ou patronyme 
 Fina de San Geminiano (1238 – 1253), sainte catholique italienne vénérée en Toscane à San Gimignano, fêtée le 12 mars.
 Fina Gomez (1920-1997), est une photographe et mécène vénézuélienne.
 Fina Torres, née en 1951, est une productrice, scénariste et réalisatrice vénézuélienne.

Divers 
 Fina, nom de la compagnie pétrolière belge Petrofina entre 1954 et 1999.
 FINA : ancien  sigle de la Fédération internationale de natation, devenue World Aquatics en décembre 2022.

Notes et références

Voir aussi 

Prénom féminin
Prénom latin